Giovanni Abate ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Abate (Fußballspieler, 1976) (* 1976), italienischer Fußballspieler 
 Giovanni Abate (Fußballspieler, 1981) (* 1981), italienischer Fußballspieler